Příjmení Graves nese více osobností:

 Michael Graves (1934–2015) – americký architekt
 Milford Graves (1941–2021) – americký jazzový bubeník a perkusionista
 Peter Graves (1926–2010) – americký herec a režisér
 Robert Graves (1895–1985) – anglický badatel, literární kritik a spisovatel
 Rupert Graves (* 1963) – britský filmový, televizní a divadelní herec
 Tonya Graves (* 1969) – americká zpěvačka a herečka
 William Sidney Graves (1865–1940) – generál a velitel amerických jednotek během sibiřské intervence v Rusku na konci první světové války

Externí odkazy